Лихулаская битва — вооруженное столкновение между шведами и эстонцами в XIII веке. Целью военных действий был захват замка в Лихула. Точная дата остается неизвестной, хотя некоторые историки предполагают, что битва произошла 8 августа 1220 года. Это событие описано в Хронике Генриха Ливонского и Ливонской рифмованной хронике.

Шведские войска, первоначально во главе с королём Иоанном, в 1220 году вторглись на западное побережье Эстонии, ещё незавоеванной тевтонскими рыцарями, и захватили часть волости Ляэнемаа и крепость Лихула, которую сделали своей главной опорной точкой.

После отбытия короля с частью войск эстонцы (в основном эзельцы) окружили крепость и 8 августа 1220 взяли её штурмом. Ярл шведской армии Карл Глухой, епископ Линчёпинга Карл Магнуссон (сын Ингрид Ильвы) и почти 450 других шведов были убиты в сражении, только нескольким солдатам удалось бежать в Ревель.

Поражение шведов некоторые историки объясняют быстрым продвижением датских и немецких крестоносцев, которые были в состоянии завоевать большинство земель.

Примечания 

1220
1220 год
Северные крестовые походы
Сражения Швеции
Ляэнемаа
XIII век в Эстонии
Сражения 1220 года